Ясир:

 Ясир, Эмили (род. 1970) — современная палестинская художница.
 Ясир Арафат (1929—2004) — председатель исполкома Организации освобождения Палестины.
 Ясир Радван (род. 1972) — египетский футболист и игрок сборной Египта по футболу.
 Ясир аль-Хабиб (род. 1979) — шиитский священнослужитель.